Fauna pode se referir a:

 Fauna, subconjunto de animais de um bioma, ou de toda a biota
 Fauna, personagem da Bela Adormecida
 Fauna, deusa romana

Desambiguação